Die Endrunde um die Deutsche Basketballmeisterschaft der Frauen 1953 fand vom 18. bis 19. April 1953 zeitgleich mit den Titelkämpfen der Männer in Berlin statt. Insgesamt vier Mannschaften ermittelten in einem K.-o.-System den siebten deutschen Basketballmeister der Frauen. Das Turnier gewannen „unerwartet“ die Neuköllner Sportfreunde, die sich im Finale mit 26:19 gegen die TSG 78 Heidelberg durchsetzen konnten. Dritter wurde der TB Heidelberg, den vierten Platz belegte der OSC Berlin.

Turnierplan

Einzelnachweise 

1953
Basketballveranstaltung 1953